Il singolare del torneo di tennis IPA NY Tennis Championships 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Vitas Gerulaitis che ha battuto in finale Jimmy Connors per walkover.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (finale)
 Vitas Gerulaitis (Campione)

 Roger Taylor (semifinali)
 Jan Kodeš (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

IPA NY Tennis Championships 1975